Geneva může být:

 Ženeva ( Geneva) – město ve Švýcarsku
 Geneva (Washington) – obec ve Washingtonu
 Geneva (Florida) – vesnice na Florida
 Geneva (Georgie) – obec v Georgii
 Geneva (Illinois) – město v Illinois
 Geneva (Indiana) – město v Indiana
 Geneva (Iowa) – město v Iowě
 Geneva (Minnesota) – město v Minnesotě
 Geneva (Nebraska) – město v Nebrasce
 Geneva (New York) – město v New Yorku
 Geneva (Ohio) – město v Ohiu